Геррінг () — прізвище.

 Джеймел Геррінг (1985) — американський боксер, чемпіон світу за версією WBO.
 Еджі Геррінг (1876—1939) — американська акторка німого кіно.
 Лора Геррінґ (1964) — мексикансько-американська модель та акторка.